

Pessoas 
Imre Nagy
Iván Böszörményi-Nagy
László Moholy-Nagy
Nicule Nagy
Stanisław Kazimierz Nagy

Sobrenomes da língua húngara